Bronisław Malinowski – antropologo polacco naturalizzato britannico
 Bronisław Malinowski – atleta polacco
 Lucjan Malinowski – linguista polacco
 Rodion Malinowski – generale sovietico
 Roman Malinowski – politico polacco